Samford ist der Familienname folgender Personen:

 John A. Samford (1905–1968), US-amerikanischer General und Direktor der NSA
 William J. Samford (1844–1901), US-amerikanischer Politiker